Юнгас (исп. Yungas) — многозначный термин.

 Юнгас — река в России, протекает в Республике Карелия. 
 Юнгас — территория восточных предгорий Анд в Боливии, Перу и частично Аргентине, которая характеризуется определённым типом растительности и состоит из нескольких экорегионов неотропической экозоны.